Geografie
 Mojavewoestijn, woestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten
 Mojave National Preserve nationaal park in deze woestijn
 Mojave, plaats in Californië
 Mojave Ranch Estates, plaats in Arizona
Muziek
 Mojave 3, Britse popband
Software
 Mojave (Apple), besturingssysteem van Apple
 Mojave Experiment, promotie van Microsoft
Overig
 Mojave (volk), indianenvolk
 Mojave (taal), taal van dit volk 
 Mojave (film), film uit 2015